Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Леандер Паес и Радек Штепанек — защищали свой титул в качестве вторых сеянных, но уступили уже на старте.

Посев 

  'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул) 
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Первый раунд)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Полуфинал)
  Максим Мирный /  Хория Текэу (Второй раунд)
  Махеш Бхупати /  Даниэль Нестор (Третий раунд)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Третий раунд)
  Роберт Линдстедт /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)

<ol start=9>
  Александр Пейя /  Бруно Соарес ''(Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело ''(Первый раунд)
  Давид Марреро /  Фернандо Вердаско ''(Четвертьфинал)
  Рохан Бопанна /  Раджив Рам ''(Второй раунд)
  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски ''(Первый раунд)
  Юлиан Ноул /  Филип Полашек ''(Первый раунд)
  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк ''(Первый раунд)
  Джонатан Маррей /  Андре Са (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джеймс Дакворт /  Крис Гуччоне (Первый раунд)
  Сэмюэль Грот /  Мэтт Рид (Второй раунд)
  Алекс Болт /  Грэг Джонс (Второй раунд)
  Джон Пирс /  Джон-Патрик Смит ''(Второй раунд)

<ol start="5">
  Ник Кирьос /  Танаси Коккинакис ''(Первый раунд)
  Мэттью Бартон /  Джон Миллман ''(Второй раунд)
  Данай Удомчоке /  Джимми Ван (Первый раунд)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Микаэль Льодра /  Николя Маю (Первый раунд)''

<ol start="2">
  Роберто Баутиста-Агут /  Фелисиано Лопес ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые